T-26 –  carro armato leggero sovietico
T26 Super Pershing – carro armato pesante americano, prototipo del M26 Pershing
 Hispano-Suiza T26 – autovettura della Hispano-Suiza
 Talbot-Lago T26 – autovettura della Talbot-Lago